Abuçaíde Otomão I 
 Abuçaíde Otomão II 
 Abuçaíde Otomão III 
 Abuçaíde Otomão ibne Abi Alulá

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história